Дене — многозначный термин.

Этноним 
 Дене — общее самоназвание нескольких индейских народов, проживающих в северной арктической части Канады и на юго-западе США.

Персоналии 
 Дене, Сабине (род. 1950) — немецкая гребчиха.
 Дене, Томас (род. 1994) — немецкий футболист.
 Дене, Хайке (1961) — восточногерманская пловчиха.
 Дене, Шарль (1853—1939) — французский художник.
 Денё, Анри (1874—1969) — французский архитектор.